E36 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E36, un sous-marin de la Royal Navy.

Transports 
Automobile
 BMW Série 3 E36, troisième génération de la BMW Série 3.

 Route 
  Route européenne 36, une route traversant l'Allemagne et la Pologne.

Signalisation 
 Panneau E36, un panneau permettant de localiser une région administrative ou un département en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres